Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1984 de l’Open d'Australie qui est disputé du 26 novembre au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Martina Navrátilová et Pam Shriver battent Claudia Kohde-Kilsch et Helena Suková en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1984
Australie Double dames
Tennis en Australie en 1984
Tennis en novembre 1984
Tennis en décembre 1984